Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah (), né le  à Koweït et mort le  à Rochester (Minnesota, États-Unis), est l'émir du Koweït de 2006 à sa mort.

Biographie

Premier ministre 
Premier ministre de juillet 2003 à janvier 2006, Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah a été précédemment ministre des Affaires étrangères pendant 40 ans, de 1963 à 2003.

Émir du Koweït

Accession au trône et règne 
Véritable homme fort du Koweït qu'il dirige de facto, il a accédé au trône après de longues tractations à la suite de la destitution par le Parlement, pour cause d'incapacité, de Cheikh Saad al-Abdallah al-Sabah qui fut brièvement émir du Koweït en , désigné après la mort de Jaber III.

Mort et succession 
Le , Sabah IV, hospitalisé depuis plusieurs jours à Rochester, aux États-Unis, s'éteint à l'âge de 91 ans. Il régnait sur le Koweït depuis près de 15 ans. Son héritier, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, lui succède sur le trône à 83 ans.

Le , Sabah IV est inhumé au cimetière Sulaibikhat, à Koweït, aux côtés de ses prédécesseurs.

Décorations étrangères

Ascendance 
Membre de la dynastie Al Sabah du Koweït, c'est le quatrième souverain à porter le prénom Sabah.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

  
  

Émir du Koweït
Ministre koweïtien des Affaires étrangères
Premier ministre du Koweït
Diplomate koweïtien
Collier de l'ordre du Nil
Citoyen d'honneur de Tirana
Grand cordon de l'ordre de la République (Tunisie)
Grand cordon de l'ordre national du Cèdre
Grand-croix de la Légion d'honneur
Chevalier grand-croix honoraire de l'ordre du Bain
Grand-croix de l'ordre du Libérateur San Martín
Grand-croix de l'ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne
Chevalier grand-croix au grand cordon de l'ordre du Mérite de la République italienne
Collier de l'ordre du Mérite civil (Espagne)
Collier de l'ordre de l'Aigle aztèque
Commandeur de la Legion of Merit
Récipiendaire de l'ordre du Mérite civil (Syrie)
Récipiendaire de l'ordre du roi Abdelaziz
Récipiendaire de l'ordre de Zayed
Récipiendaire de l'ordre du Chrysanthème
Naissance en juin 1929
Naissance à Koweït
Décès à 91 ans
Décès à Rochester (Minnesota)
Décès en septembre 2020